Мунгия (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бискайя в составе автономного сообщества Страна Басков (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Урибе. Занимает площадь 52,12 км². Население — 16 527 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Portal de Munguía
 Fotos de Fiestas, Deportes, Kultura de Mungia
 Mungia Historian Zehar, historia local de Mungia

Муниципалитеты Бискайи